Липницкий, Александр Давидович (1952—2021) — советский и российский культуролог, деятель русского рока, режиссёр, телеведущий, внук Т. М. Липницкого.
 Липницкий, Александр Эдуардович (род. 1984) — композитор, дирижёр, аранжировщик, пианист, трубач, барабанщик, брат певицы Бьянки.